аббревиатура
 CMR () — Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом.
 CMR () — магнитная технология записи на жестких дисках.